Batut ou Battut est un nom propre français qui peut faire référence à :

Onomastique 
Selon la linguiste Marie-Thérèse Morlet spécialiste en Onomastique, Batut est une variante de Battu, comme Batu et Battut, participe passé du verbe occitan (a)batre, avec le sens topographique de « bois défriché ». Il existe également la variante avec article Labatut, patronyme du Midi de la France, assez fréquent comme nom de lieu.

Popularité 
Selon les statistiques de l'INSEE mise en forme par le site Filae.com,  sont nées en France avec le patronyme Batut depuis 1890 dans 73 départements. Le patronyme Batut est placé au 4879 rang des noms les plus portés en France.

Patronyme 

 Arthur Batut (1846-1918), photographe français ;
 Ferdinand de La Batut (1854-1933), homme politique français ;
 Jean-François Batut (1828-1907), peintre français ;
 Jean-Pierre Batut (né en 1954), évêque catholique français ;
 Joseph Batut (1882-1947), prêtre séculier français ;
 Xavier Batut (né en 1976), homme politique français.

 Antoine Battut (né en 1984), joueur français de rugby à XV ;
 Éric Battut (né en 1968), auteur et illustrateur français ;
 Jean Battut (né en 1933), militant associatif et politique français ;
 Laurent Battut (né en 1952), pilote de rallye français ;
 Michèle Battut (née en 1946), artiste-peintre française.

Architecture 
 Château de la Batut, château français situé sur la commune de Saint-Chamassy dans le département de la Dordogne, dans le Périgord noir.

Références 

Homonymie de toponyme
Patronyme français